Гайк (озеро) — прісне озеро в Ефіопії
 Гайк (), (Айк, Хайк, Гаос) — легендарний пращур вірменського народу.